Stiepnoj () – nazwa toponimów w Rosji

 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie astrachańskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie briańskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Zabajkalskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie orłowskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tiumeńskim
 Stiepnoj – wieś w Udmurcji
 Stiepnoj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim

Także 
 Stiepnoj – w latach 1944-1957 nazwa miasta Elista w Kałmucji

Zobacz także 
 Stiepnoje Oziero – osiedle typu miejskiego w Kraju Ałtajskim

Strony ujednoznaczniające